Алпатов (Алпатова) — русская фамилия и топоним.

Фамилия

Алпатов 
 Алпатов, Александр Афанасьевич (1927—2006) — советский футболист и тренер.
 Алпатов, Алексей Юрьевич (род. 1968) — современный российский художник.
 Алпатов, Арсений Владимирович (1905—1975) — советский литературовед.
 Алпатов, Вадим Юрьевич (род. 1980) — украинский футболист.
 
 Алпатов, Захар Семёнович (1891—1943) — генерал-майор РИА, участник Гражданской войны в России.
 Алпатов, Макар Леонидович (род. 1940) — советский и российский певец, режиссёр.
 
 
 Алпатов, Юрий Михайлович (род. 1954) — российский государственный и муниципальный деятель, юрист, учёный-правовед, публицист и писатель.

Алпатова 
 Алпатова, Ксения Михайловна (род. 1999) — российская футболистка.

Топоним 
 Алпатова

См. также 
 Алпатово